8 Batalion Saperów (II RP) (1929-1939) 
 8 Batalion Saperów (1939) – batalion saperów okresu kampanii wrześniowej
 8 Kołobrzeski Batalion Saperów